Појам Џоунстаун може да се односи на:
Џоунстаун (Тексас), град у САД у држави Тексас
 Џонстаун (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи
 Џонстаун (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Џонстаун (Вајоминг), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вајоминг
 Џонстаун (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Џонстаун (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Џонстаун (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Џонстаун (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Џоунстаун (округ Коламбија, Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Џоунстаун (округ Лебанон, Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
Џонстаун (комуна), бивша комуна у Гвајани, место самоубиства припадника покрета Храм народа